A III. Ferdinánd uralkodói nevet az alábbiak viselték:
 III. Ferdinánd kasztíliai király (1199–1252)
 III. Ferdinánd nápolyi király (1452–1516) – II. Ferdinánd néven aragóniai és szicíliai király, V. Ferdinánd néven kasztíliai király
 III. Ferdinánd osztrák uralkodó főherceg (1578–1637) – II. Ferdinánd néven német-római császár, magyar és cseh király
 III. Ferdinánd magyar király, német-római császár és cseh király (1608–1657)
 III. Ferdinánd szicíliai király (1751–1825) – IV. Ferdinánd néven nápolyi király, I. Ferdinánd néven nápoly–szicíliai király
 III. Ferdinánd toszkánai nagyherceg (1769–1824)

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand III.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 3-a